Bendijska ženska reprezentacija SAD-a predstavlja državu SAD u športu bendiju.

Do 2006. nije osvojila odličja.

Vidi još 

Bendijska reprezentacija SAD-a

SAD
Bendi